French Open-mesterskabet i herresingle 2016 var den 115. turnering om French Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af French Open 2016 og blev afviklet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 22. maj - 5. juni 2016, mens kvalifikationen afvikledes den 17. - 21. maj 2016.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Andy Murray med 3−6, 6−1, 6−2, 6−4, og som dermed vandt French Open-mesterskabet i herresingle for første gang. Det betød, at den 29-årige serber i sin karriere havde vundet alle fire grand slam-titler i herresingle og dermed, som den ottende herresinglespiller i historien, fuldført en "career grand slam". Eftersom han også havde vundet de tre foregående grand slam-turneringer, Wimbledon 2015, US Open 2015 og  Australian Open 2016, blev han endvidere den blot tredje spiller i tennishistorien, der var regerende mester i alle fire turneringer på samme tid, hvilket kun Don Budge (1938) og Rod Laver (1962 og 1969) tidligere havde præsteret.

Da Djokovic vandt sin kamp i fjerde runde mod Roberto Bautista Agut og dermed kvalificerede sig til kvartfinalen i en grand slam-turnering for 28. gang i træk som den blot anden spiller i den åbne æra (Federer var den første), satte han samtidig en bemærkelsesværdig rekord, idet han blev den første tennisspiller i historien, der opnåede en samlet præmiesum på $ 100.000.000 i sin karriere. 

Andy Murray var i French Open-finalen i herresingle for første gang i sin karriere, og blev dermed den tiende spiller i den åbne æra, der havde været i herresinglefinalen i alle fire grand slam-turneringer.

Stan Wawrinka var forsvarende mester, og da han vandt sin kvartfinale blev han i en alder af 31 år og 69 dage den ældste semifinalist i French Open-mesterskabet i herresingle siden Jimmy Connors i 1985.

Dette var den første grand slam-turnering siden US Open 1999, hvor hovedturneringen i herresingle ikke havde deltagelse af Roger Federer, som måtte melde afbud med en rygskade, og hvis stime på 65 deltagelser i træk i grand slam-turneringer dermed sluttede.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg € 12.704.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på godt 15 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 11. april 2016 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.
Derudover opnåede yderligere fire spillere fra kvalifikationen adgang til hovedturneringen som lucky losers, fordi fire at de direkte kvalificerede spillere meldte afbud.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 16. maj 2016 blev seedet. Efterfølgende meldte Aleksandr Dolgopolov, der var blevet seedet som nr. 28, afbud, og derfor blev endnu en spillet seedet som nr. 33.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Spillernes verdensranglisteplacering pr. 16. maj 2016 er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Derudover opnåede yderligere fire spillere fra kvalifikationen adgang til hovedturneringen som lucky losers.

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Tobias Kamke
  Radek Štěpánek
  Steve Darcis
  Jan-Lennard Struff
  Marco Trugelliti
  Carlos Berlocq
  Roberto Carballés Baena
  Dustin Brown
  Adrian Ungur
  Marsel İlhan
  Gerald Melzer
  Jordi Samper-Montaña
  Kenny de Schepper
  Nikoloz Basilashvili
  Laslo Djere
  Radu Albot

Derudover opnåede følgende fire spillere fra kvalifikationen adgang til hovedturneringen som lucky losers:
  Igor Sijsling
  Adam Pavlásek
  Andrej Martin
  Thomas Fabbiano

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2016
 French Open-mesterskabet i herredouble 2016
 French Open-mesterskabet i damedouble 2016
 French Open-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 

 French Open

Noter 

French Open 2016
French Open-mesterskabet i herresingle
ATP World Tour 2016